Argel
Alger (Washington)
Condado de Alger
Alger (Ohio)

Desambiguações de topônimos